Кандаулези́зм — форма половой перверсии, при которой мужчина получает половое наслаждение при демонстрации другим людям обнажённой партнёрши или её изображений (фотографий). Достаточно распространённый мотив в художественном творчестве. Получил название от имени лидийского царя Кандавла (), который, согласно легенде, показывал обнажённую жену своему телохранителю.

Ссылки 
 King Candaules as told by historian Herodotus

См. также 
 Куколд

Сексуальные девиации
Нагота
Групповой секс